A57 är en motorväg i västra Tyskland.

Trafikplatser 

|}

A057
A057
Listor över avfartsnummer